DS steht als Abkürzung für:

 Bureau of Diplomatic Security, United States Department of State
 Darstellendes Spiel, ein Schulfach in der Art eines Theaterunterrichtes
 Dassault Systèmes, multinationales Software-Entwicklungsunternehmen
 Datenschutz, z. B. in Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
 Dauerschaltung, siehe Notbeleuchtung#Stromversorgung
 Degtjarjow DS-39, ein schweres Maschinengewehr
 Denzinger-Schönmetzer, Sammlung von Glaubensbekenntnissen und kirchlichen Lehrdokumenten
 Down-Syndrom (Trisomie 21)
 Druckschrift
 7,92 x 107 mm P35 (auch: 7.92 DS), eine in Polen entwickelte Anti-Panzer-Munition
 DS Resource Records, dienen der Verkettung von DNSSEC-signierten Zonen
 D+S communication center management, Anbieter von Lösungen für Direktmarketing, Beratung und Vertrieb
 D & S Automobile, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Demo-Sanitäter, Sanitätswachdienste auf Demonstrationen
 Dienstschluss, eine Behördenzeitangabe
 Detective Sergeant, ein Dienstgrad der britischen Kriminalpolizei

Computertechnik:
 Dedizierter Server, ein spezialisierter Server
 Digital Signage, Einsatz digitaler Medieninhalte bei Werbe- und Informationssystemen
 directory service, englisch für Verzeichnisdienst, die zentrale Sammlung von Daten in einem Netzwerk
 double-sided, eine Bezeichnung in der digitalen Speichertechnik, siehe single-sided/double-sided

Musik:
 Derek Sherinian, ein US-amerikanischer Keyboarder
 Desert Sessions, ein von Josh Homme und Brant Bjork gegründetes Musikprojekt
 Drumset, eine Kombination verschiedener Schlaginstrumente, siehe Schlagzeug

Organisationen:
 Dallas Semiconductor, ein Halbleiterhersteller
 Deutsche Sängerschaft, ein Dachverband von Studentenverbindungen
 Deutscher Sportausschuß, die Dachorganisation des Sports in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) bzw. Deutschen Demokratischen Republik (DDR) bis 1957 
 Deutschlandsender, ein ehemaliger deutscher Hörfunksender

Parteien:
 Démocrates suisses, französischer Name der Schweizer Demokraten
 Democratici di Sinistra, eine ehemalige italienische Partei (1991–2007)
 Democratici Svizzeri, italienischer Name der Schweizer Demokraten
 Demokratická strana, ehemalige slowakische Partei (1944–1948 sowie 1989–2006)
 Demokratische Sozialisten, eine ehemalige deutsche Partei (1982–1991)
 Demokratska Stranka, eine sozialdemokratische Partei in Serbien
 Deutsche Stimme, das Presseorgan der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD)
 Deutschsoziale Partei (Weimarer Republik), ehemalige deutsche Partei (1921–1929)
 Dimokratiki Symmachia, eine ehemalige liberale Partei in Griechenland (2010–2012)

Unterhaltung:
 Dancing Stage, ein Bewegungsspiel, seit Ende 2008 unter dem Namen Dance Dance Revolution vertrieben 
 Derby Stallion II, ein Super Famicom Videospiel
 Die Stämme, ein Browserspiel, das sich im Mittelalter abspielt
 „Docking Station“, die Online-Erweiterung der Creatures-Spieleserie, siehe Creatures (Spieleserie)#Veröffentlichungen
 DualShock, den Controller der Spielekonsole PlayStation von Sony
 Dungeon Siege, ein Action-Rollenspiel
 Dungeonslayers, ein freies Pen-&-Paper-Rollenspiel
 Nintendo DS, eine tragbare Spielkonsole von Nintendo

Verkehr:
 Air Sénégal International, ehemalige senegalesische Luftfahrtgesellschaft
 DS Automobiles, Automarke des französischen Konzerns Groupe PSA
 Citroën DS, ehemalige französische Automobil-Baureihe
 Citroën DS3, ehemalige französische Automobil-Baureihe; aktuell bei DS Automobiles
 Citroën DS4, ehemalige französische Automobil-Baureihe; aktuell bei DS Automobiles
 Citroën DS5, ehemalige französische Automobil-Baureihe; aktuell bei DS Automobiles
 Datsun DS, japanisches Automobil

 EasyJet Switzerland, eine Schweizer Luftfahrtgesellschaft
 Dampfschiff, ein Zusatz bei Schiffsnamen
 Dewaet, ehemaliger belgischer Automobilhersteller mit Markennamen DS
 Panhard & Levassor DS, ein PKW-Modell von Panhard & Levassor

DS als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Donaueschingen (auslaufend)
 Großbritannien: Shrewsbury
 Niederlande: Mofas und Mopeds
 Norwegen: Oslo
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Sambia
 Slowakei: Okres Dunajská Streda

D.S. steht für:
 Dal Segno, eine in der Notation von Musik vorkommende Anweisung
 Deinde Scriptum, siehe Postskriptum#Unterschrift
 D.S. (Lied), Song des US-amerikanischen Sängers Michael Jackson

D/s steht als Abkürzung für:
 Dominance and Submission, eine sexuelle Vorliebe, siehe BDSM#Dominance and Submission

Ds steht als Abkürzung für:
 Darmstadtium, ein ausschließlich künstlich erzeugtes chemisches Element 
 Pentax *ist Ds, eine 2004 eingeführte digitale Spiegelreflexkamera als Weiterentwicklung der Pentax *ist D

Abkürzung